Bruno Longhi – giornalista
Bruno Longhi – musicista
Bruno Longhi – antifascista